Loch Gorm kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Gorm Loch Mòr, sjö, Skottland, Highland, 
 Loch Gorm (sjö i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Gorm (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar